Brantly peut faire référence à :

 , une compagnie d'aéronautique américaine,

Personnalités 
 , académicien américain.

 , coureur américain,
 Rob Brantly, joueur de baseball américain,
 , joueur de football américain,
 , médecin et auteur américain,
 , inventeur et entrepreneur américain,
 , académicienne américaine,

Voir aussi 
Brantley